Geständnis (Geständnisse) steht für:

 Geständnis, das Einräumen eines bestimmten Sachverhaltes, das dem Gestehenden zur Last gelegt wird

Kunst:
 Geständnis einer Sechzehnjährigen, ein österreichisches Gesellschaftsmelodram (1960)
 Geständnisse (2010), ein japanischer Psychothriller von Tetsuya Nakashima (2010) 
 Geständnisse – Confessions of a Dangerous Mind, ein Film von George Clooney (2002)

Siehe auch:
 Ich gestehe
 Gestehen Sie, Dr. Corda!